Транспози́ция (транспони́рование, транспониро́вка; от  «перекладывание») — многозначный термин.
 Транспозиция в комбинаторике — перестановка, которая меняет местами только два элемента.
 Транспозиция в генетике — перемещение определенных генетических элементов из одного места на хромосоме в другое.
 Транспозиция в психологии — трансформация определенного условия реальности в желание личности.
 Транспозиция в электротехнике — изменение взаимного расположения проводов отдельных фаз по длине воздушной линии электропередачи для уменьшения нежелательного влияния линий электропередачи друг на друга и на близлежащие линии связи.
 Транспозиция в музыке — перенесение всего сочинения или его части на другую (по отношению к базовой) высоту.
 Транспозиция в лингвистике — переход слова из одной части речи в другую или использование одной языковой формы в функции другой.
 Транспозиция в литературоведении — перевод текста одного жанра или функционального стиля в другой жанр или функциональный стиль.
 Транспозиция органов в медицине (situs viscerum inversus, situs transversus) — редкая аномалия развития, характеризующаяся зеркальным по отношению к нормальному расположением внутренних органов.
 Транспозиция магистральных сосудов — врожденный порок сердца, при котором легочная артерия отходит от левого желудочка, а аорта — от правого (в норме — наоборот).